O nome Linfa foi dado a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste entre 2003 e 2009.

Tempestade tropical Linfa (2003) - tempestade tropical que afetou as Filipinas e o Japão. No Arquipélago Filipino, pelo menos 41 mortes foram registradas
Tempestade tropical Linfa (2009) - tempestade tropical que a China e o Taiwan, causando pelo menos sete mortes.

Desambiguação